Guanajuato (staat)
Guanajuato (stad)